Burcy (Calvados)
 Burcy (Seine-et-Marne)